Het seizoen 2005/06 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Forward en Groningen als kampioenen. 

Na de onderlinge play off-ontmoetingen promoveerden de dames van Forward naar de Hoofdklasse 2006/07. In het vervolg van de play offs wisten ook de vrouwen van Groningen promotie af te dwingen ten koste van hoofdklasser Hurley. Spandersbosch, Venlo, EHV en Cartouche degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2005
Hockey in 2006
Overgangsklasse hockey